Julie Martin peut désigner i:
 Julie Martin (née en 1938), scénariste et productrice de télévision américaine ;
 Julie Martin (née en 1979), athlète française.